Кочето́вка I — внеклассная узловая сортировочная станция Юго-Восточной железной дороги в городе Мичуринске Тамбовской области. Построена в 1876 году, а в 1900-м стала грузовой сортировочной. Является опорной сортировочной станцией Мичуринского узла. . На территории станции находятся остановочные пункты Новое Депо, Кочетовка II, Кочетовка III, Кочетовка V, Электродепо. Располагается станция на развилке магистралей Москва — Юг (Воронеж, Ростов-на-Дону) /, Тамбов-Саратов.

Деятельность 
 На станции останавливается около 8—10 пар электропоездов, из них 4 пары Мичуринск — Ряжск I, 3 пары Мичуринск — Раненбург, 1 пара Мичуринск — Раненбург — Павелец-Тульский и 2 пары Мичуринск — Богоявленск. Через станцию проходит большое количество поездов дальнего следования, но поезда здесь не останавливаются.
 На станции находятся ПТОЛ для техосмотра локомотивов грузовых поездов, а также маневровых тепловозов.
 На станции находится одноимённое локомотивное депо.

В литературе 
На этой станции происходят действия рассказа А. И. Солженицына «Случай на станции Кочетовка».

Примечания 

Станции Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги
Сортировочные станции
Транспорт Мичуринска
Внеклассные станции